Laurentius Torrentinus, ou Lorenzo Torrentino, Laurens van den Bleeck (1499-1563), typographe et imprimeur pour Côme de Médicis.
Hermannus Torrentinus, ou Herman van Beek, Herman van der Beeke, (vers 1450 - vers 1520), grammairien néerlandais.